Dit is een lijst van planetoïden 99801-99900 in volgorde van catalogusnummer van het Minor Planet Center. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker|-
| (99801) - || 2002 LP10 || 5 juni 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99802) - || 2002 LQ11 || 5 juni 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99803) - || 2002 LL13 || 6 juni 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99804) - || 2002 LL14 || 6 juni 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99805) - || 2002 LY16 || 6 juni 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99806) - || 2002 LN17 || 6 juni 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99807) - || 2002 LU18 || 6 juni 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99808) - || 2002 LE20 || 6 juni 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99809) - || 2002 LW20 || 6 juni 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99810) - || 2002 LD22 || 8 juni 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99811) - || 2002 LF25 || 3 juni 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99812) - || 2002 LW31 || 8 juni 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99813) - || 2002 LT34 || 8 juni 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99814) - || 2002 LS43 || 10 juni 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99815) - || 2002 LR45 || 6 juni 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99816) - || 2002 LH49 || 5 juni 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (99817) - || 2002 LP50 || 7 juni 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (99818) - || 2002 LO51 || 9 juni 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99819) - || 2002 LH52 || 9 juni 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99820) - || 2002 LG56 || 15 juni 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99821) - || 2002 LC57 || 10 juni 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (99822) - || 2002 MA || 16 juni 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (99823) - || 2002 ME2 || 16 juni 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (99824) Polnareff || 2002 MN3 || 29 juni 2002 || Vicques || M. Ory
|-
| (99825) - || 2002 NK7 || 12 juli 2002 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| (99826) - || 2002 NJ8 || 9 juli 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99827) - || 2002 NR9 || 3 juli 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (99828) - || 2002 NS9 || 3 juli 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (99829) - || 2002 NV9 || 3 juli 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (99830) - || 2002 NQ10 || 4 juli 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (99831) - || 2002 NH11 || 4 juli 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (99832) - || 2002 NL14 || 4 juli 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (99833) - || 2002 NY18 || 9 juli 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99834) - || 2002 NX19 || 9 juli 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99835) - || 2002 NQ20 || 9 juli 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99836) - || 2002 NW20 || 9 juli 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99837) - || 2002 NJ21 || 9 juli 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99838) - || 2002 NX23 || 9 juli 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99839) - || 2002 NF25 || 9 juli 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99840) - || 2002 NN28 || 12 juli 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (99841) - || 2002 NX32 || 13 juli 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99842) - || 2002 NT33 || 13 juli 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (99843) - || 2002 NT34 || 9 juli 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99844) - || 2002 NR41 || 14 juli 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (99845) - || 2002 NP42 || 15 juli 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (99846) - || 2002 NK45 || 13 juli 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (99847) - || 2002 NV46 || 13 juli 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (99848) - || 2002 NY49 || 13 juli 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (99849) - || 2002 NP51 || 5 juli 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99850) - || 2002 NS52 || 14 juli 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (99851) - || 2002 OA3 || 17 juli 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99852) - || 2002 OL8 || 19 juli 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (99853) - || 2002 OG9 || 21 juli 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (99854) - || 2002 OD10 || 21 juli 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (99855) - || 2002 OG10 || 21 juli 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (99856) - || 2002 OS11 || 18 juli 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99857) - || 2002 OU15 || 18 juli 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99858) - || 2002 OX20 || 22 juli 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (99859) - || 2002 OG21 || 22 juli 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (99860) - || 2002 OL21 || 23 juli 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (99861) Tscharnuter || 2002 OV24 || 29 juli 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| (99862) Kenlevin || 2002 OD25 || 23 juli 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| (99863) Winnewisser || 2002 OV25 || 23 juli 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (99864) - || 2002 OF26 || 23 juli 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (99865) - || 2002 PN20 || 6 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (99866) - || 2002 PX22 || 6 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (99867) - || 2002 PE24 || 6 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (99868) - || 2002 PD30 || 6 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (99869) - || 2002 PF46 || 9 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99870) - || 2002 PZ47 || 10 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99871) - || 2002 PB53 || 8 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (99872) - || 2002 PL53 || 8 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (99873) - || 2002 PA54 || 8 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (99874) - || 2002 PU70 || 11 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99875) - || 2002 PE72 || 12 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99876) - || 2002 PB74 || 12 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99877) - || 2002 PB78 || 11 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (99878) - || 2002 PW83 || 10 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99879) - || 2002 PO85 || 10 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99880) - || 2002 PT91 || 14 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99881) - || 2002 PX91 || 14 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99882) - || 2002 PD94 || 11 augustus 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (99883) - || 2002 PP134 || 14 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99884) - || 2002 PF135 || 14 augustus 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (99885) - || 2002 PR157 || 8 augustus 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| (99886) - || 2002 PV158 || 8 augustus 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| (99887) - || 2002 PC159 || 8 augustus 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| (99888) - || 2002 PK164 || 8 augustus 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| (99889) - || 2002 PS164 || 8 augustus 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| (99890) - || 2002 PZ164 || 8 augustus 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| (99891) Donwells || 2002 PG165 || 9 augustus 2002 || Haleakala || A. Lowe
|-
| (99892) - || 2002 QL || 16 augustus 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (99893) - || 2002 QX || 16 augustus 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (99894) - || 2002 QR1 || 16 augustus 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (99895) - || 2002 QS5 || 16 augustus 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (99896) - || 2002 QO7 || 16 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (99897) - || 2002 QO14 || 26 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (99898) - || 2002 QF32 || 29 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (99899) - || 2002 QJ32 || 29 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (99900) - || 2002 QL32 || 29 augustus 2002 || Palomar || NEAT|}

Planetoïdenlijsten